Il nome di Sofia (o Sophia) Paleologa può riferirsi a:
 Sofia Paleologa (imperatrice bizantina), 1399-1437,
 Sofia Paleologa (Granduchessa di Mosca), 1455-1503.